

Sigle 
 Linear Congruential Generator – generatore lineare congruenziale

Codici 
 LCG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di La Coruña, Spagna